Il singolare del Stuttgart Masters 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo, ma ha perso contro Wayne Ferreira nel 2º turno.

Wayne Ferreira ha battuto in finale 7–6(6), 3–6, 6–7(5), 7–6(2), 6–2 Lleyton Hewitt.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stuttgart Masters 2000
ATP Tour 2000